meestal een wijk of buurt in een grotere plaats waarin de straatnamen verwijzen naar kruiden.

Zie onder meer de wijken met de officiële benaming kruidenbuurt
 Kruidenbuurt (Eindhoven)
 Kruidenbuurt (Haarlem)
 Kruidenbuurt (Heerenveen)
 Kruidenbuurt (Rotterdam)
of wijken die kruiden als straatnamen hebben:
 Holy-Noord, Vlaardingen